Bruno est un prénom et un patronyme, très populaire en Italie (où il signifie brun) et dans d'autres pays européens. Depuis le , spécialement en Calabre, la vénération de saint Bruno le Chartreux, fondateur de l'ordre des Chartreux est à l'origine de sa popularité. Il viendrait du germanique brun qui signifie bouclier mais aussi armure, couleur brune. Une autre étymologie possible est Brünn, la source.

Religieux 
 Bruno de Cologne (925-965), religieux allemand;
 Bruno de Querfurt (v. 974-1009), religieux allemand ;
 Bruno d'Augsburg († 1029), évêque ;
 Bruno d'Eguisheim-Dagsbourg (1002-1054), pape lorrain connu sous le nom de Léon IX ;
 Bruno († 1092), cardinal allemand ;
 Bruno le Chartreux (v. 1030-1101), fondateur de l'ordre des Chartreux ;
 Bruno de Merseburg (), historien ;
 Bruno de Bretten († 1124), archevêque de Trèves ;
 Bruno  de Cologne (°1100 - †1137), archevêque de Cologne ;
 Bruno  de Cologne († 1196), archevêque de Cologne ;
 Bruno  de Cologne († 1208), archevêque de Cologne ;
 Henri Reynders (Dom Bruno) (°1903 - †1981), prêtre catholique ;

Dynastes 
 Bruno de Saxe (v. 860-880), duc de Saxe.

Patronyme 

 Adrien François de Bruno (1771-1861), général français ;
 Angelo Bruno (1911-1980), mafioso italien ;
 Anna Giordano Bruno (1980-), athlète italienne ;
Anne-Sophie Bruno (1974-), historienne française
 Béatrice, Aurélia, Fabrice et Christophe Bruno, famille de comédiens français (frères et sœurs) spécialisés dans le doublage ;
 Emilio Faà di Bruno (1820-1866), officier de marine italien ;
 Eric Bruno (1966-), footballeur français ;
 François-Xavier Bruno (1755-1829), général de brigade français ;
 Frank Bruno (boxeur) (1961-), boxeur anglais ;
 G. Bruno (1833-1923), pseudonyme de l'écrivain pour enfants Augustine Tuillerie ;
 Giordano Bruno (1548-1600), philosophe et écrivain italien ;
 Giuseppe Bruno (1834-1904), photographe italien ;
 Giuseppe Bruno (1875-1954), cardinal italien ;
 Justine Bruno (1994-), nageuse française ;
 Massimo Bruno (1993-), joueur de football belge ;
 Matteo Bruno (19?-2013), lycéen français victime de harcèlement scolaire ;
 Sébastien Bruno (1974-), joueur de rugby à XV français.

Pseudonyme 

 G. Bruno (1833-1923), femme de lettres française ;
 Juliette Bruno-Ruby (1878-1956), romancière et réalisatrice française ;
 Brüno (1975-), auteur de bande dessinée français.
 Bruno (né en 1984), Bruno Ferraz das Neves, joueur de football brésilien.
 Bruno (né en 1984), Bruno Fernandes de Souza, joueur de football brésilien.

Prénom

Variantes linguistiques 
Dans la plupart des langues, le prénom a la même orthographe (allemand, anglais, espéranto, italien, néerlandais, polonais, portugais, slovaque, suédois...)

 Variantes françaises : Brunon, , , Brunot et Bruny.
 Formes féminines : Bruna, Brunaëlle, , Brunella, Brunelle, Brunetta et .

Toponymie 

 Bruno, ville du Canada
 Bruno, commune italienne de la province d'Asti.
 Bruno, ville dans du Minnesota.
 Bruno, bunker allemand pour sous-marins à Bergen, en Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Voir aussi

Cinéma 
 Giordano Bruno, film franco-italien sorti en 1973.
 Bruno, film américain réalisé par Shirley MacLaine sorti en 2000.
 Brüno, film américain de Larry Charles avec Sacha Baron Cohen, sorti en 2009.

Divers 
 Bruno ou Du Principe divin et naturel des choses (1802), œuvre philosophique de Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling.
 Bruno, une série d'animation.
 PC Bruno, cellule française de renseignement et de décryptage durant la Seconde Guerre mondiale.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des prénoms
 
 

Homonymie de titre
Prénom italien
Prénom masculin
Homonymie de prénom